Okap kan syfta på:

Haiti 

 Okap (arrondissement), Nord, 
 Okap (kommun), Nord, 
 Okap (departementshuvudort), Nord,